Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurde vom 23. bis 26. Juli 2021 auf dem Yumenoshima Park Archery Field ausgetragen. Es nahmen an diesem Wettbewerb 36 Athleten in 12 Mannschaften teil. Olympiasieger wurde die Mannschaft Südkoreas.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 26. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 26. Juli 2021, 13:45 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 26. Juli 2021, 15:17 Uhr (Ortszeit)
 Bronzefinale: 26. Juli 2021, 16:15 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 26. Juli 2021, 16:40 Uhr (Ortszeit)

Teilnehmende Nationen

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Hauptrunde 
Jede Mannschaft absolvierte vier Sätze, in denen jeder der drei Athleten jeweils zwei Pfeile schoss (insgesamt also sechs Pfeile pro Satz und Team). Hatte eine Mannschaft die ersten drei Sätze gewonnen, wurde der vierte Satz nicht mehr ausgetragen. Stand es nach vier Sätzen noch Unentschieden, musste ein Shoot-off (SO) mit drei Pfeilen für die Entscheidung sorgen. In jedem K.-o.-Duell wurden zwei Zielscheiben aufgestellt, beide Teams schossen abwechselnd auf ihre jeweilige Zielscheibe.

Weblinks 
 Bogenschießen auf der offiziellen Website der Spiele

Mannschaft Männer